

Населені пункти та їхні частини

 Бартошувка — село в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бартошувка — село в гміні Жечиця Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бартошувка — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Бартошувка — частина села Кренжниця-Яра в гміні Неджвиця-Дужа Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Бартошувка — частина села Будзішевіце в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Бартошувка — частина села Бялка в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства

Примітки